Casablanca je lahko:

 Casablanca - film
 Casablanca - največje mesto Maroka
 Casablanca - mesto v Čilu